En Pologne, Staropole peut désigner :

 Staropole, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Staropole, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Staropole, un village dans la voïvodie de Silésie.